Il singolare del torneo di tennis ABN AMRO World Tennis Tournament 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Joakim Nyström che ha battuto in finale Anders Järryd 6-0, 6-3.

Teste di serie 

 Mats Wilander (secondo turno)
 Stefan Edberg (quarti di finale)
 Joakim Nyström (campione)
 Anders Järryd (finale)

 Miloslav Mečíř (primo turno)
 Assente
 Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 Jakob Hlasek (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 1986